Ni, kínai vezetéknév
 Ni, japán kana
Kódok, rövidítések
 Ni, a nikkel vegyjele
 NI, Nicaragua ISO-országkódja
 .ni, Nicaragua internetes legfelső szintű tartomány kódja